Název Ungod může znamenat:

v hudbě:
 Ungod (album, Morgoth) – album německé death metalové skupiny Morgoth z roku 2015;
 Ungod (album, Stabbing Westward) – album americké rockové kapely Stabbing Westward z roku 1994;
 Ungod (hudební skupina) – německá black metalová skupina založená v roce 1991;